Chapel Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chapel Lake (Kalifornien)
 Chapel Lake (Michigan)
 Chapel Lake (Texas)